Томпа () — город в медье Бач-Кишкун в Венгрии. Город занимает площадь 81,57 км2, на которой проживает 4847 жителей.

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии